Ca l'Agulló (Cervera), casa de Cervera (Segarra)
 Ca l'Agulló (Mediona), edifici de Mediona (Alt Penedès)